Sierra Blanca kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sierra Blanca (bergskedja i Spanien, Andalusien), Provincia de Málaga,

USA 

 Sierra Blanca, Texas, countyhuvudort, Hudspeth County,